Kadoma (Japan), stad in Japan
 Kadoma (Zimbabwe), stad in Zimbabwe
 Kadoma (district), district rond de Zimbabwaanse stad